Антизенхофен () — община () в Австрии, в федеральной земле Верхняя Австрия.

Входит в состав округа Рид-им-Иннкрайс.  . Официальный код  —  41202.

Население

Политическая ситуация 
Бургомистр общины — Йохан Гангль (АНП) по результатам выборов 2003 года.

Совет представителей общины () состоит из 19 мест.

 АНП занимает 9 мест.
 СДПА занимает 6 мест.
 АПС занимает 4 места.

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница

Общины Верхней Австрии